Владимир Тихонович Горбунов (16 августа 1919, Орехово-Зуево — 19 мая 2017, там же) — советский, русский художник, член союза художников СССР. Почётный гражданин города Орехово-Зуево.

Биография 
Родился 16 августа 1919 года в городе Орехово-Зуево Московской губернии.

Азы живописи начал изучать в изостудии Дворца Культуры Текстильщиков у Фёдора Николаевича Мюллера (родного брата известного театрального художника, авангардиста, профессора ГИТИС Владимира Николаевича Мюллера).

В 1940 году окончил Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года.

Участник Великой Отечественной войны (1941—1945).

В 1946 году организовал живописную мастерскую при артели «Бытовик», затем работал в филиале «Всекохудожника».

С 1975 года — член Союза художников СССР.

С 2005 года — почётный гражданин города Орехово-Зуево.

Скончался 19 мая 2017 года у себя на родине, в городе Орехово-Зуево на 98-м году жизни.

Художественный стиль 
Основные работы живописца в жанрах пейзажа и портрета. Во многих работах присутствуют лирические пейзажи Подмосковья, средней полосы России и Севера.

Участие в выставках 
 Выставки «Всекохудожником» (1946—1956);
 Областные художественные выставки произведений художников-ветеранов ВОВ (1965—2000);
 Выставка к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина (1970);
 Областная юбилейная выставка «25 лет МООСХ» (1972);
 Выставка произведений художников Москвы и Московской области к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой (1971);
 Выставка, посвящённая 25-летию Победы в ВОВ (1970);
 Выставка «Художники Подмосковья — 60-летию Октября» (1977);
 Областные выставки этюдов (1973, 1975, 1978);
 Зональная выставка — «Художники центральных областей России» (1974);
 Зональные выставки — «Подмосковье» (1984, 1990);
 Всесоюзная выставка «40 лет Победы под Москвой» (1981);
 Республиканская выставка «Мир отстояли, мир сохраним» (1985);
 Областная юбилейная выставка «50 лет МООСХ» (1996);
 VIII выставка произведений художников центральных областей России (1997);
 Групповые выставки произведений ногинских художников (1958—1997);
 Международная художественная выставка посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне (Центральный дом художника, 2005);
 Персональные выставки (1969, 1981, 1989).

Основные картины 
«На даче», «Осенняя пора», «Ритмы времени», «Весенний мотив», «Пробуждение», «Весна», «Осинки», «Осенняя мелодия», «Переславль-Залесский», «Пурпурная осень», «Мой родной край», «Цветущий луг», «Березы пробуждаются», «Мирная земля», «Портрет П. И. Попова».

Работы мастера находятся в 12 центральных музеях и галереях, в 5 национальных галереях, в Министерстве культуры, Конституционном суде РФ, в фондах Союза художников, в частных коллекциях Франции, Швейцарии, Италии, Германии, США, Турции, Болгарии.

Награды 
Орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны; медаль «За отвагу» (СССР), медаль «За боевые заслуги» и 22 юбилейные медали.

Ссылки 
 Под счастливой звездой // Горизонты культуры. 2010.- № 2(24). — с.8-9
 Биография художника на сайте ArtRu.info
 Горбунов В. Т. Ушедшая весна. Стихи и репродукции картин автора / Владимир Горбунов. — Орехово-Зуево:- 2003—159 с.ил. Карточка книги в РГБ
 Горбунов В. Т. «Всегда живые» (поэтический сборник)
 Живопись. Графика. Каталог выставки произведений В. Горбунова. Москва: / Главное управление культуры Мособлисполкома Московская областная организация союза художников РСФСР . Составитель В. Юдичева/.- 1981 г.
 В. Юдичева, И. Фомина Художники Подмосковья, М:, ЛУКОЙЛ-Информ, 2001 г., 2000 экз., ISBN 5-94310-005-9.
 Галерея художника В. Т. Горбунова в Муниципальном учреждение культуры «Культурно-досуговый центр „ЗИМНИЙ ТЕАТР“»

Примечания 

Художники России
Члены Союза художников СССР
Художники Орехово-Зуево